urządzenia
 tłuczek (pistel) – element ruchomy (bijny) moździerza kuchennego albo laboratoryjnego;
 tłuczek – rodzaj rozdrabniacza karmy
 tłuczek do mięsa – przyrząd kuchenny
 tłuczek do ziemniaków – przyrząd kuchenny
 ubijak

 fikcja literacka
 tłuczek – fikcyjna gra sportowa pojawiająca się w cyklu powieści o Harrym Potterze autorstwa J.K. Rowling.